Bjæverskov (plaats), plaats in Denemarken
 Bjæverskov (parochie), parochie in Denemarken